Сезон 2018/19 стал для «Нэшвилл Предаторз» 21-м в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Предаторз» стартовал 4 октября 2018 года гостевым матчем против «Нью-Йорк Рейнджерс», а завершился 6 апреля 2019 года на «Бриджстоун-арене» против «Чикаго Блэкхокс».

В межсезонье команда не стала делать крупных трансферов, а сосредоточилась на сохранении состава. Так главным приобретением стало подписание контракта с защитником Дэном Хэмьюсом. В то же время «Нэшвилл» покинул Алексей Емелин, а также завершившие карьеру Майк Фишер и Скотт Хартнелл.

По итогам регулярного чемпионата «Нэшвилл» в 5-й раз подряд вышел в плей-офф, где в 1-м раунде уступил «Даллас Старз» в шести матчах.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Нэшвилл»
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Нэшвилл».

Состав

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Пришли

Ушли

Завершили карьеру

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Нэшвилл Предаторз» 

Н
Нэшвилл Предаторз
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее